Архарлы — название населённых пунктов в Казахстане:

 Архарлы — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Архарлы — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Архарлы — станция в Кербулакском районе Алматинской области.
 Архарлы — село в Карашокинском сельском округе Кербулакского района Алматинской области.
 Архарлы — село в Сарыбастауском сельском округе Кербулакского района Алматинской области.